Graham Island ist der Name folgender Inseln:

 Graham Island (Haida Gwaii), Insel von Haida Gwaii in British Columbia, Kanada
 Graham Island (Nunavut), Insel der Queen Elizabeth Islands in Nunavut, Kanada
 Graham Island (Wessel-Inseln), Insel der Wessel-Inseln im Northern Territory, Australien
 Graham Island, englische Bezeichnung für Ferdinandea bei Sizilien